Come rubai mia moglie (The Girl Said No) – film del 1930 diretto da Sam Wood
 Una ragazza puro sangue (The Girl Said No) – film del 1937 diretto da Andrew L. Stone